Yngve Andersson kan syfta på:

Yngve Andersson - idrottsledare
Yngve Andersson (konstnär) - (1921-1994) svensk målare, tecknare och konservator. 
Yngve Andersson (1903–1988) - svensk skulptör och ciselör.